Pobla ist Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien und auf den Balearen (Spanien)

La Pobla de Segur, Gemeinde in der Provinz Lleida 
Sa Pobla, Stadt auf der Baleareninsel Mallorca